Ederson (ur. 1993) – brazylijski piłkarz, bramkarz Manchesteru City
 Ederson (ur. 1986) – brazylijski piłkarz, pomocnik grający w CR Flamengo
 Éderson Alves Ribeiro Silva – brazylijski piłkarz, napastnik Atlético Paranaense